Karl Weinhold ist der Name folgender Personen:

* Karl Weinhold (Mediävist) (1823–1901), deutscher Mediävist
 Karl Weinhold (Politiker) (1946–2018), deutscher Politiker (CDU), MdL Sachsen